Loriot (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Loriot (pseudoniem van Bernhard Victor Christoph-Carl von Bülow, korter Vicco von Bülow), een Duitse cartoonist, regisseur, toneelspeler en televisiekomiek 
Loriot, Frans voor wielewaal